Толука () е столицата на най-населения щат в Мексико - централният щат Мексико. Толука е с население от 747 512 жители (през 2005 година) и се намира на 63 км западно-югозападно от столицата Мексико Сити. Основан е на 19 май 1522 година на мястото на град на ацтеките, съществувал на същото място.

Побратимени градове

Външни препратки 
Официална страница

Столици на щати в Мексико
Градове в Мексико